Okayama (stad), een stad in Japan
Okayama (prefectuur), de omliggende prefectuur